ISTA ou Ista peut désigner : 
 Institut Spécialisé de Technologie Appliquée, un établissement de formation professionnelle Royaume du Maroc
 Georges Ista, un écrivain belge
 Kevyn Ista, un coureur cycliste belge
 Équipe cycliste Ista, équipe cycliste allemande
 Institut supérieur des techniques appliquées, une institution publique de la République démocratique du Congo
 Institut sous-régional multisectoriel de technologie appliquée, de planification et d'évaluation de projets, une institution spécialisée de la CEMAC
 International School of Theatre Anthropology, l'École internationale d'anthropologie théâtrale

Sigle de 4 caractères